Joós István (?) táncos, menedzser, vezérigazgató - Magneoton Kiadó
Joós István (1953– ) olimpiai- és kétszeres világbajnoki ezüstérmes kajakozó.
Joós István (?) az Énakadémia alapítója.